Марсийи́-ле-Айе́ () — упразднённый кантон во Франции, находился в регионе Шампань — Арденны, департамент Об. Входил в состав округа Ножан-сюр-Сен. В кантон Марсийи-ле-Айе входили 22 коммуны, из них главной коммуной была Марсийи-ле-Айе.

Коммуны кантона

Население 

Упразднённые кантоны департамента Об